Бы́кова — женская форма русской фамилии , а также название нескольких деревень в России.

 Известные носительницы 
 Быкова, Альбина Алексеевна — актриса, народная артистка России (1998).
 Быкова, Анастасия Германовна (род. 1995) — российская футболистка.
 
 Быкова, Галина Захаровна (1928—2017) — советский и российский художник-реставратор.
 Быкова (Огурцова), Екатерина (род. 1992) — российская футболистка.
 Быкова, Елизавета Ивановна (1913—1989) — советская шахматистка.
 
 Быкова, Майя Генриховна (1932—1996) — криптозоолог.
 Быкова, Милена Алексеевна (род. 1998) — российская сноубордистка.
 
 Быкова, Наталья Викторовна (в замужестве — Звонарёва; род. 1958) — советская хоккеистка на траве.
 Быкова (Егорова), Наталья Владимировна (род. 1966) — советская и российская теннисистка, тренер.
 Быкова, Римма Александровна (1926—2008) — российская актриса.
 Быкова, Стелла Артемьевна (род. 1944) — российский филолог, преподаватель японского языка.
 Быкова, Тамара Владимировна (род. 1958) — советская прыгунья в высоту.
 Быкова, Татьяна Александровна (1893—1975) — советский библиограф и книговед.
 Быкова, Ульяна Кузьминична (1907—1977) — свинарка, Герой Социалистического Труда.
 Быкова, Фёкла Ивановна (1879—1970) — сказительница, исполнительница поморского фольклора.
 Быкова, Эльвира Борисовна (род. 1931) — токарь, Герой Социалистического Труда.

Деревни 
 Быкова — деревня в Иркутском районе Иркутской области.
 Быкова — деревня в городском округе Богданович Свердловской области.
 Быкова — деревня в Вагайском районе Тюменской области.
 Быкова — деревня в Ишимском районе Тюменской области. См. также 
 Быково

 Примечания